Хабибуллоев — фамилия; имеет женскую форму .
 Хабибуллоев, Махмаджон Халимович (род. 1965) — советский и таджикистанский футболист и футбольный тренер.
 Хабибуллоев, Умед (род. 1978) — таджикистанский футболист.